Puchar Ukrainy w piłce nożnej kobiet () – cykliczne rozgrywki piłkarskie kobiet o charakterze pucharu krajowego na Ukrainie. Zmagania organizowane co sezon przez Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej Kobiet (WAŻF) (), który jest członkiem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UAF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich kobiet (zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych).

Historia 
Rozgrywane są od roku 1992, czyli rok po uzyskaniu niepodległości. Wystartowały razem z ukraińską Wyszczą Lihą. Pierwszy finał Pucharu Ukrainy rozegrano w 10 i 17 października 1992 roku. W dwumeczu Dynamo Kijów pokonał klub Arena-Hospodar Fastów 1:0 i 0:0.

W 2000 i 2017 roku Puchar Ukrainy nie był rozgrywany.

Format 
Format rozgrywek często był zmieniany. Przeważnie w rozgrywkach uczestniczą kluby Wyszczej Lihi. Na początku rozgrywane systemem wiosna – jesień. Regularne rozgrywki systemem jesień - wiosna zaczęto rozgrywać od sezonu 2017/2018.

Zwycięzcy i finaliści

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Ukrainy na podium oficjalnie stawało w sumie 10 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Żytłobud-1 Charków, który zdobył 11 trofeów.

Stan na 31.05.2021.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 14.05.2021.

Najlepsi strzelcy

Najwięcej występów w rozgrywkach

Zobacz też 
 Piłka nożna kobiet na Ukrainie
 Mistrzostwa Ukrainy w piłce nożnej kobiet

Przypisy

Bibliografia 
 
 Oficjalna strona Ukraińskiego Stowarzyszenia Piłki Nożnej 
 Piłka nożna kobiet na stronie Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej 
 Lista mistrzów Ukrainy w piłce nożnej kobiet 

Rozgrywki piłkarskie kobiet na Ukrainie